Menyali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menyali, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Pulau Menyali, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar